Sardegna (italienisch für Sardinien) steht für:
 Sardinien, zweitgrößte Insel im Mittelmeer
 (53252) Sardegna, Asteroid des Hauptgürtels